Мері Джо Фернандес була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 WTA German Open 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998